Пётр Колесов:
 Колесов, Пётр Алексеевич (1915—2004) — конструктор-двигателист.
 Колесов, Пётр Петрович — депутат сената парламента Казахстана I созыва.